Барово може да се отнася за:

 Барово, село в община Демир Капия на Република Северна Македония;
 Барово, село в община Сопище на Република Северна Македония;
 Барово, село в Московска област на Руската федерация;
 Барово, село в Гродненска област на Беларус;

Вижте също 
 Баровица